В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Detroit 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6-3, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Івонн Гулагонг (фінал)
 Біллі Джин Кінг (переможниця)
 Біллі Джин Кінг (півфінал)
 Вірджинія Вейд (1-ше коло)
 Даянн Балестрат (півфінал)
 Сью Баркер (3-тє коло)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)

 Кеті Джордан (3-тє коло)
 Андреа Джегер (чвертьфінал)
 Бетті Стеве (3-тє коло)
 Кейт Летем (1-ше коло)
 Енн Сміт (3-тє коло)
 Шеррі Екер (1-ше коло)
 Роберта Маккаллум (3-тє коло)
 Бетті-Енн Дент (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

1980